Dacentrurus — род крупных птицетазовых динозавров из семейства Stegosauridae, относящегося к тиреофорам (Thyreophora). Жил в позднем юрском периоде (154—150 млн лет назад) на территории современной Англии. Представлен одним видом — Dacentrurus armatus, первоначально носившим название Omosaurus armatus, однако был переименован, так как родовое название Omosaurus было занято другой вымершей рептилией (крокодилом или фитозавром). После описания первого вида было описано ещё около шести видов, однако все они были признаны недействительными.

Из-за ограниченного количества остатков точный внешний вид животного установить невозможно. Как и другие стегозавры, Dacentrurus был большим четвероногим растительноядным динозавром.

Описание 

Dacentrurus был большим животным. По оценкам, длина отдельных особей могла доходить до 7—8 метров, а вес до 5 тонн. Многие статьи к книги указывают на малые размеры животного, хотя в реальности Dacentrurus одним из самых крупных стегозаврид. Для стегозавра брюхо было весьма широким, спинные позвонки также весьма широки. Задние конечности относительно короткие, в то время как передние относительно длинные из-за увеличения нижней части конечности в длину. В состав голотипа входят небольшая асимметричная шейная пластина и хвостовой шип, который мог находиться на конце хвоста и использоваться для защиты от хищников. У хвостового шипа есть режущие кромки на передней и задней сторонах.

На некоторых изображениях Dacentrurus показывается с шипом на плече, схожим с шипом его родственника кентрозавра, однако такие реконструкции спекулятивны и не имеют под собой научной основы.

Открытие и виды 

23 мая 1874 года Джеймс Шопленд из компании «Swindon Brick and Tyle» сообщил британскому анатому и палеонтологу профессору Ричарду Оуэну об обнаружению в глиняной яме Swindon Great Quarry в городе Суиндоне (графство Уилтшир) окаменевшего скелета. Оуэн послал палеонтолога Уильяма Дэвиса для извлечения образца, который оказался заключён в восьмифутовую (примерно 2,4 м) глиняную конкрецию. При попытке поднять образец целиком конкреция распалась на куски, которые были собраны в ящик и отправлены Оуэну. Окаменелости были расчищены каменщиком Барлоу.

Голотип BMNH 46013 был найден в киммериджских глинах, датируемых поздней юрой. Известные части скелета включают таз, 6 задних грудных позвонков, крестец, 8 хвостовых позвонков, бедренную кость, 30 несочленённых позвонков, почти полную переднюю левую лапу, частичную малоберцовую кость, частичную пяточную кость, частичную большеберцовую кость, правую шейную пластину и левый хвостовой шип.

Существует несколько видов, которые приписываются Dacentrurus. Образец BMNH 46321 хранится в коллекции Музея естественной истории в Лондоне и состоит из двух оснований хвостовых шипов, которые были найдены около небольшой речки недалеко от города Ройал Вуттон Бассет Уильямом Кэннингтоном. Оуэн описал этот материал и назвал его Omosaurus hastiger. Видовое название hastinger можно перевести с латыни как «шип» или «пика».

В 1887 году Джон Халк (John Hulke) описал ещё один вид на основании образца BMNH R1989 — Omosaurus durobrivensis. Остатки были найдены неподалёку от деревни Ай в Кембридшире. Видовое название происходит от Дюробриве (Durobrivae) — римского города-гарнизона в Британии. В 1956 году вид был отнесён к самостоятельному роду Lexovisaurus.

В 1893 году Гарри Говир Сили описал новый вид — Omosaurus phillipsii. Единственные известные остатки — образец YM 498, состоящий из частичного бедра. Видовое название дано в честь геолога Джона Филлипса. Сили предполагал, что описанный им вид может быть синонимом другого динозавра — Priodontognathus phillipsii. Это привело к путанице, так как у обоих животных были одинаковые видовые названия. «Omosaurus leedsi» — nomen nudum (название, данное без научного описания) и было использовано Сили для маркировки CAMSM J.46874 — пластин найденных в графстве Кембриджшир; видовое название дано в честь палеонтолога-любителя Альфреда Лидса.

В 1910 Фридрих фон Хюне описал вид Omosaurus vetustus. Окаменелости состоят из образца OUM J.14000 — бедренной кости, найденной на западном берегу реки Черруэл; видовое название в переводи с латыни означает «древний».

В 1911 году Франц Нопча описал Omosaurus lennieri на основании частичного скелета, найденного в 1899 году в Нормандии (Франция). Остатки были уничтожены в 1944 году во время бомбардировки города Кан. Видовое название дано в честь Гюстава Ленниера.

Лишь когда были названы последние два вида, стало ясно, что название Omosaurus уже занято фитозавром — Omosaurus perplexus. В 1902 году Фридрих Август Лукас переименовал род в Dacentrurus, что в переводе с латыни означает «полностью колючий хвост». В 1915 году Эдвин Хеннинг переименовал большинство видов рода Omosaurus в виды рода Dacentrurus, в результате чего получились следующие виды: Dacentrurus hastiger, Dacentrurus durobrivensis, Dacentrurus phillipsi и Dacentrurus lennieri. Несмотря на это, многие исследователи продолжали использовать название Omosaurus из удобства. Dacentrurus vetustus, ранее названный фон Хюне Omosaurus vetustus, в 1983 году был отнесён к роду Lexovisaurus в качестве вида Lexovisaurus vetustus, но такая таксономия не была принята научным сообществом, и Dacentrurus vetustus был выделён в самостоятельный род Eoplophysis.

Распространение 

Из-за того, что образцы этого рода являются одними из самых полных окаменелостей стегозавров в Европе, большинство остатков стегозавровых из этой части света приписываются роду Dacentrurus (образцы из Уилтшира и Дорсета в Англии, Франции, Испании и пять относительно недавних находок из Португалии). Большинство этих находок носят крайне неполных характер; единственные относительно полные скелеты — голотипы D. armatus и D. lennieri.

Список формаций, в которых были найдены окаменелости, приписываемые роду Dacentrurus:
 Argiles d’Octeville (Франция)

 Camadas de Alobaça (Португалия)

 Киммериджские глины (юг Англии)

 Формирование Лоуринья (Португалия)

 Unidade Bombarral (Португалия)

 Формация Villar del Arzobispo (Испания)

В Португалии также были обнаружены яйца, приписываемые Dacentrurus.

Питер Гэлтон в 1980-х включал все находки позднеюрских стегозавров Западной Европы в вид Dacentrurus armatus. Сьюзен Мейдмент ограничила материал D. armatus голотипом, а большинство других видов обозначила Nomen dubium (сомнительное название). Она считала образцы с материковой Европы вероятным отдельным видом, но из-за ограниченного числа остатков вид назван не был.

В 2013 году Альберто Кобос и Франсиско Гаско описали позвонки стегозавров из формации Villar del Arzobispo (Теруэль, Испания). Остатки отнесены к виду D. armatus и состоят из 4 позвонков (MAP-4488-4491) от одной особи: два шейных позвонка, один грудной и один хвостовой позвонки. Эти находки считаются важными, так как дают информацию о внутривидовой изменчивости и широкому распространению рода Dacentrurus на территории Пиренейского полуострова на границе юрского и мелового периодов (примерно 145—150 млн лет назад).

Систематика 

Dacentrurus был первым стегозавром с более или менее полными остатками. Более ранние находки, такие как Paranthodon, Regnosaurus и Craterosaurus были слишком фрагментарными для объединения в какую-либо общую группу. Оуэн не мог связать Dacentrurus с другими известными ему животными, однако знал, что род является динозавром. В 1888 году Ричард Лидеккер ввёл в систематику семейство Omosauridae, но от него пришлось отказаться, так как родовое название Omosaurus оказалось занято. В XX веке большинство учёных относили Dacentrurus к семейству Stegosauridae.

По итогам кладистических анализов 2008 и 2010 годов Dacentrurus считается базальным членом Stegosauridae, образуя кладу Dacentrurinae вместе с родственным португальским стегозавром Miragaia. Dacentrurinae, в свою очередь, являются сестринской группой для клады Stegosaurinae.

Кладограмма, показывающая положение рода Dacentrurus в подотряде тиреофор (Maidment (2010):

Примечания

Ссылки 
 Benton, M. J.; Spencer, P. S. (1995). Fossil Reptiles of Great Britain. Chapman & Hall. ISBN 0-412-62040-5.

 Discussion on the claimed small size of Dacentrurus 
 dulops.net on Dacentrurus
 Natural History Museum site on Dacentrurus

Стегозавры
Динозавры юрского периода
Динозавры мелового периода
Динозавры Европы
Фоссилии, описанные в 1877 году